Белорусская социально-спортивная партия () — одна из пятнадцати политических партий Белоруссии. Лидером партии является Владимир Александрович. Руководящий орган — Совет. Девиз — «Здароўе народа — дабрабыт дзяржавы» (Здоровье народа — благополучие государства).

У партии нет интернет-сайта.

Деятельность 
Деятельность в основном ограничена рамками избирательных кампаний и заключается в поставке лояльных членов избирательных комиссий, наблюдателей, создании видимости партийной конкуренции.
Показательно, что на выборах в местные Советы депутатов в 2010 году только 2 человека от партии изъявили желание баллотироваться, а членами избирательных комиссий пожелали стать 434 члена этой партии.

Заявляемые цели 
Содействие укреплению экономически развитого, социально ориентированного, стабильного государства через совершенствование общественных норм, объединение прогрессивных сил Белоруссии для реализации социальных программ, которые благоприятствуют росту духовного, культурного и экономического потенциала белорусского народа; привлечение внимания общества к проблемам в области воспитания подрастающего поколения, пропаганда идей гражданственности, патриотизма и здорового образа жизни, привлечение граждан к участию в местном самоуправлении, к решению социальных задач, стоящих перед обществом.

История 
6 ноября 1994 года партия была создана.

9 ноября 1999 года партия прошла перерегистрацию.

2000 год — в результате парламентских выборов партия единственный раз получила представительство в парламенте (1 депутатский мандат).

2018 год — на выборах в местные Советы 2018 года партия выдвинула 7 кандидатов в депутаты (6 из которых в Минске). По результатам голосования 4 кандидата были избраны депутатами.

Примечания

Ссылки 
 
 

Политические партии Белоруссии